BMW est un sigle qui peut désigner :
 Bayerische Motoren Werke AG, un constructeur automobile allemand ;
 Bob Marley & the Wailers.
 Bondues, Mouvaux, Wasquehal. Ou Bondues, Marcq-en-Baroeul, Wasquehal